Thiago es el equivalente portugués de los nombres Jacobo y Jaime. Es la manera arcaica de escribir el nombre Tiago, presente sobre todo en Brasil, mientras que en Portugal prevalece fundamentalmente la manera moderna de escribirse.Este representa la riqueza,la inteligencia y el poder

Personas 
 Thiago Prieto Acosta (nacido en 2003), futbolista argentino.
 Thiago de Los Reyes (nacido en 1989), actor de películas y televisión brasileño.
 Thiago Alcântara (nacido en 1991), jugador de fútbol profesional brasileño-español, conocido simplemente como Thiago.
 Thiago Alves (tenis) (nacido en 1982), jugador de tenis brasileño.
 Thiago Alves (luchador) (nacido en 1983), luchador de artes marciales brasileño.
 Thiago Soares Alves (nacido en 1986), jugador de voleibol brasileño.
 Thiago Cionek (nacido en 1986), jugador de fútbol polaco-brasileño.
 Thiago Correa (nacido en 1982), jugador de fútbol brasileño.
 Thiago Coutinho (nacido en 1981), músico y emprendedor brasileño-portugués.
 Thiago Monteiro (tenis de mesa) (nacido en 1981), jugador de tenis de mesa brasileño.
 Thiago Maia (nacido en 1997), jugador de fútbol brasileño.
 Thiago Motta (nacido en 1982), jugador de fútbol brasileño.
 Thiago Neves (nacido en 1985), jugador de fútbol brasileño.
 Thiago Quirino (nacido en 1985), jugador de fútbol brasileño.
 Thiago Ribeiro (nacido en 1986), jugador de fútbol brasileño.
 Thiago Silva (nacido en 1984), jugador de fútbol brasileño.
 Thiago Lima da Silva (nacido en 1991), jugador de fútbol brasileño.
 Thiago Silva (luchador) (nacido en 1982), luchador de artes marciales brasileño.
 Thiago Rodríguez (nacido en 1999), argentino.

Véase también 
 Tiago
 Diego
 Jacobo

Nombres masculinos